4-я драгунская дивизия () — кавалерийская дивизия Франции периода наполеоновских войн.

Организация дивизии 
На 25 сентября 1805 года:
 1-я бригада (командир — бригадный генерал Луи Саюк)
 15-й драгунский полк (командир — майор Жозеф Пешелош)
 17-й драгунский полк (командир — полковник Жозеф Сен-Дизье)
 2-я бригада (командир — бригадный генерал Жан-Батист Лапланш)
 18-й драгунский полк (командир — полковник Шарль Лефевр-Денуэтт)
 19-й драгунский полк (командир — полковник Огюст Коленкур)
 3-я бригада (командир — бригадный генерал Вердьер)
 25-й драгунский полк (командир — полковник Антуан Риго)
 27-й драгунский полк (командир — полковник Дени Террер)

На 14 октября 1806 года:
 1-я бригада (командир — бригадный генерал Пьер Маргарон)
 15-й драгунский полк
 17-й драгунский полк (командир — полковник Фредерик Бёрманн)
 2-я бригада (командир — бригадный генерал Жан-Батист Лапланш)
 18-й драгунский полк
 19-й драгунский полк
 3-я бригада
 25-й драгунский полк
 27-й драгунский полк

На 1 июня 1807 года:
 1-я бригада (командир — бригадный генерал Пьер Маргарон)
 17-й драгунский полк (командир — полковник Фредерик Бёрманн)
 27-й драгунский полк
 2-я бригада (командир — бригадный генерал Жан-Батист Лапланш)
 18-й драгунский полк
 19-й драгунский полк

На 15 ноября 1808 года:
 1-я бригада (командир — бригадный генерал Пьер Маргарон)
 17-й драгунский полк (командир — полковник Фредерик Бёрманн)
 27-й драгунский полк
 2-я бригада (командир — бригадный генерал Жан-Батист Лапланш)
 18-й драгунский полк
 19-й драгунский полк
На 30 июня 1810 года:
 1-я бригада (командир — бригадный генерал Александр Дижон)
 17-й драгунский полк (командир — полковник Фредерик Бёрманн)
 27-й драгунский полк
 18-й драгунский полк
 19-й драгунский полк
 2-я бригада (командир — бригадный генерал Маризи)
 13-й драгунский полк
 22-й драгунский полк

Подчинение и номер дивизии 
 4-я драгунская дивизия резервной кавалерии Великой Армии (29 августа 1805 года);
 4-я драгунская дивизия 2-го корпуса резервной кавалерии Великой Армии (13 декабря 1806 года);
 4-я драгунская дивизия резервной кавалерии Великой Армии (12 января 1807 года);
 4-я драгунская дивизия 1-го армейского корпуса Великой Армии (1807 года);
 4-я драгунская дивизия резервной кавалерии Армии Испании (15 октября 1808 года);
 4-я драгунская дивизия 2-го армейского корпуса Армии Испании (1 января 1809 года);
 4-я драгунская дивизия 2-го армейского корпуса Армии Португалии (17 апреля 1810 года);
 4-я драгунская дивизия Центральной армии (август 1810 года).

Командование дивизии

Командиры дивизии 
 дивизионный генерал Франсуа Бурсье (24 августа 1805 — 11 июля 1806)
 дивизионный генерал Луи Саюк (11 июля 1806 — 14 мая 1807)
 дивизионный генерал Арман Лебрен де Ля Уссе (14 мая 1807 — 16 июля 1811)
 дивизионный генерал Шарль Трейяр (май 1812 — 16 июля 1813)

Начальники штаба дивизии 
 полковник штаба Друо (1805—1807)
 полковник штаба Луи Грюндлер (16 декабря 1808 — август 1809)
 полковник штаба Фредерик Доно (август 1809 — 1813)

Награждённые

Комманданы ордена Почётного легиона 
 Огюст Коленкур, 25 декабря 1805 — полковник, командир 19-го драгунского
 Шарль Лефевр-Денуэтт, 25 декабря 1805 — полковник, командир 18-го драгунского
 Антуан Риго, 25 декабря 1805 — полковник, командир 25-го драгунского
 Дени Террер, 25 декабря 1805 — полковник, командир 27-го драгунского

Офицеры ордена Почётного легиона

Примечания

Комментарии

Источники

Литература 
 Соколов О. В. Армия Наполеона. — СПб.: Империя, 1999. — ISBN 5-93914-001-7.
 Соколов О. В. Аустерлиц. Наполеон, Россия и Европа. 1799—1805 гг. Т. 1-2. — М.: Русский импульс, 2006. — ISBN 5-90252521-7 ; 5-90252520-9 ; 5-90252522-5.
 Васильев И. Н. Несостоявшийся реванш: Россия и Франция 1806—1807 гг. Т. 1-3. — М.: Книга, 2010. — ISBN 978-5-91899-007-0 ; 978-5-91899-021-6 ; 978-5-91899-029-2.

Ссылки 
 Состав Великой армии на 14 октября 1806 года
 Состав Великой армии на 1 апреля 1807 года

Наполеоновская армия
Дивизии Франции
Дивизии XIX века
Кавалерийские дивизии Франции
Воинские части и формирования, созданные в 1805 году